Goudarzi ist der Familienname folgender Personen:

 Nicol Goudarzi (* 1976), deutsche Pädagogin und Autorin
 Sadegh Saeed Goudarzi (* 1987), iranischer Ringer